Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 2010 година, e 61-ви сезон от календара на ФИА – Формула 1.

Започва на 14 март 2010 г. и ще завършви на 14 ноември същата година.

Съдържа в календара 19 старта.

Тимове

Бележки 
1. Отбора на USF1 напусна Формула 1 на 2 март 2010 тъй като са спряли разработката на свой болид. Така отборите са 12 като Заубер Ф1 ще бъдат с номера 22 и 23 след напускането на американския отбор. Хосе Мария Лопес бе определен като пилот на USF1, но след като отбора напусна е вероятно да бъде тест пилот на Хиспания Ф1 Рейсинг Тийм (преди Кампос Мета Ф1). Отборът обаче има възможност да се приесъедини през 2011.

Календар

Стартове

Класиране 
Крайно класиране при пилотите за сезон 2010.

Световен шампион за 2010 е Себастиан Фетел

Крайно класиране при отборите за сезон 2010. Световен шампион за 2010 е отбора на Ред Бул

Източници 

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони